Барбара Швартц і Ясмін Вер були чинними чемпіонками, але цього разу Швартц не брала участі. Вер грала в парі з Емілі Луа, але в півфіналі їх перемогли Любомира Курхайцова і Барбора Стрицова.

Еммануель Гальярді і Тіна Писник виграли титул, у фіналі перемігши пару Любомира Курхайцова і Барбора Стрицова з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Copa Colsanitas Seguros Bolivar, парний розряд
2005, парний розряд